Hyalopsocus är ett släkte av insekter som beskrevs av Ulrich Roesler 1954. Hyalopsocus ingår i familjen storstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Storstövsländor
Hyalopsocus